Livro de Salmos, livro da Bíblia
Salmos de Asafe
Salmos de Salomão
Salmos e Cânticos Espirituais, álbum de estúdio de Trazendo a Arca
Salmos e Hinos
Salmos 152 a 155
Desambiguação